Прва лига Југославије у кошарци 1977/78. је било 34. првенство СФРЈ у кошарци. Титулу је освојила Босна.

Табела

Састав шампиона

Спољашње везе 

 

Првенство Југославије у кошарци
Кошарка у 1977.
Кошарка у 1978.